Priskos z Epiru (ok. 305-395) – grecki neoplatonik, przyjaciel cesarza Juliana 
 Priskos Panites (V w.) – bizantyński historyk